EastEnders – brytyjski serial telewizyjny, produkowany i nadawany przez stację BBC One od 19 lutego 1985.

Bohaterami serialu są mieszkańcy fikcyjnego Albert Square, położonego we wschodniej części Londynu. Twórcami serialu byli Tony Holland oraz Julia Smith. EastEnders należy do jednej z najczęściej oglądanych oper mydlanych w Anglii. Zdobył m.in. pięć nagród przyznawanych przez BAFTA.

130 odcinków tego serialu zakupiła w 2000 Telewizja Polska. Odcinki emitowano pod oryginalnym tytułem od 27 marca 2000 do 22 września 2000 na antenie TVP Regionalna.

Obsada

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona internetowa serialu EastEnders

Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 1985
Brytyjskie telewizyjne opery mydlane